L'édition 2021 du tournoi de tennis de Serbie se déroule du 26 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Anna Karolína Schmiedlová remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Arantxa Rus, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Govortsova et Lidziya Marozava.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Slovaque Anna Karolína Schmiedlová remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale la Néerlandaise Arantxa Rus. La paire biélorusse Olga Govortsova et Lidziya Marozava remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Serbie
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Serbie
Sport en Serbie en 2021
Tennis en juillet 2021